Merdan ist der Familienname folgender Personen:

 Erdal Merdan (1949–2010), deutscher Theater- und Hörspielautor sowie Schauspieler und Regisseur
 Jasna Kolar-Merdan (* 1956), österreichische Handballspielerin